Лас Анитас има више значења:

 Лас Анитас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Анитас (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Анитас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Анитас (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику